I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2012/2013 – 23. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek   
Zmagania toczyły się dwuetapowo:   
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie dwóch grup: walczącej o awans do Orlen Ligi i walczącej o utrzymanie w I lidze.   
 Etap II (faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym, przystąpiło do niej 8 najlepszych drużyn fazy zasadniczej.    
 Etap II (faza play-out) – 3 najgorsze drużyny fazy zasadniczej (oprócz SMS Sosnowiec) stworzyły grupę, której zwycięzca pozostawał w I lidze.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Rozgrywki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Play-off

Ćwierćfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Półfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Play-out

Wyniki spotkań 

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Składy

Zobacz też 
 Orlen Liga (2012/2013)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2012/2013)

Przypisy 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie